Georges Loustaunau-Lacau
Marie-Rose Lacau
Pierre Lacau